Toni Servillo
 , chanteur italien